Alfred Kipketer (1996) – mezzofondista keniota
 Sammy Kipketer (1981) – fondista keniota
 Wilson Kipketer (1972) – ex mezzofondista keniota
 Wilson Boit Kipketer (1973) – ex siepista e maratoneta keniota